La Federation Cup 1990 (conosciuta oggi come Fed Cup) è stata la 28ª edizione del più importante torneo tennistico per nazionali femminili. Hanno partecipato alla competizione 47 nazionali. Il World Group si è giocato al Peachtree World of Tennis di Norcross (Georgia) negli Stati Uniti dal 21 al 29 luglio e la finale ed è stata vinta dagli Stati Uniti che hanno battuto l'Unione Sovietica.

Turno di qualificazione
Tutti i match si sono giocati al Peachtree World of Tennis di Norcross (Georgia), Stati Uniti su campi in cemento.

Le squadre vincenti avanzano al Tabellone principale, le perdenti giocano le qualificazioni al turno di consolazione.

Tabellone principale

Le squadre perdenti giocano i turni di consolazione

Finale

Turni di Consolazioni

Qualificazioni

Le squadre vincenti avanzano al Tabellone principale del turno di consolazione

Tabellone principale

Collegamenti esterni